Васильчиков Дмитро Федорович (1883—1960) — український і російський театральний актор.
 Васильчиков Іларіон Іларіонович — Київський, Подільський і Волинський генерал-губернатор, князь.
 Васильчиков Олександр Олексійович — російський письменник та історик.
 Васильчиков Олексій Васильович — онук Гетьмана України Кирила Розумовського та рідний брат статс-дами Марії Кочубей. Державний діяч Російської імперії, дійсний таємний радник, сенатор. 

 Голіцина (Васильчикова) Тетяна Василівна — дружина московського генерал-губернатора Д. В. Голіцина, благодійниця, статс-дама
російські прізвища